Z11 oder Z 11 steht für:
 Changhe Z11, eine Kopie des französischen Leichthubschraubers AS 350B
 BMW Z11, siehe BMW E1 #BMW E1 der ersten Generation
 Panhard Dyna Z11, siehe Panhard Dyna Z
 Nissan Cube Z11, ein japanisches Pkw-Modell
 XGI Volari Z11, ein Grafikchip
 Zuse Z11, ein früher Computer entwickelt von Konrad Zuse
 Z 11 Bernd von Arnim, ein Kriegsschiff der ehemaligen deutschen Kriegsmarine

Z11